Ultron může být:
 Ultron (komiks) – fiktivní postava androida z komiksů společnosti Marvel
 Ultron (objektiv) – optický návrh objektivu, derivát Planaru, vyvinutý pro společnost Zeiss optikem Albrechtem Wilhelmem Tronnierem